«Якоб-лжец» () — фильм 1974 года режиссёра Франка Байера по одноимённому роману Юрека Беккера.

Единственный фильм ГДР, нормировавшийся на премию «Оскар». Первый фильм ГДР, включенный в программу Берлинского кинофестиваля, проводимого в Западном Берлине, и получивший приз «Серебряный медведь».

Работа над фильмом началась в 1963 году, но производство было остановлено, в том числе из-за противодействия Польши. Сценарист переделал сценарий в роман, и в 1972 году, после того как книга получила успех и ряд премий, работа над фильмом возобновилась. Однако, Польша затягивала согласование актёров и не дала принять участие в фильме Ежи Зельнику. Кандидатуру Хайнца Рюмана на главную роль отверг лично Глава ГДР Эрих Хонеккер.

Сюжет 
Варшавское гетто в оккупированной Германией Польше.

Работающий на разгрузке вагонов Якоб, доставленный в немецкую комендатуру за нарушения режима комендантского часа, слышит там идущий по радио репортаж о наступлении Красной Армии.

Ускользнув от уснувшего пьяным немецкого офицера, Якоб, вернувшись к своим друзьям, рассказывает им, что русские уже близко.

Но друзья ему не верят, сомневаются, что он смог убежать из комендатуры. Тогда Якоб лжёт, что у него есть своё радио — преступление, наказуемое смертью.

Это ставит Якоба в трудное положение, так как его постоянно просят рассказать о новостях. И Якоб рассказывает о якобы слышанных им по радио репортажах об успехах Красной Армии.

В его ложных сообщениях отчаявшиеся и голодающие жители гетто обретают надежду на освобождение.

Фильм заканчивается отправкой Якоба и остальных обитателей гетто в концлагеря.

В ролях 
 Властимил Бродский — Якоб
 Эрвин Гешоннек — Ковальский, ближайший друг Якоба
 Петер Штурм — Шмидт
 Мануэла Симон — Лина
 Генри Хюбхен — Миша
 Бланш Коммерель — Роза
 Дежё Гараш — герр Франкфуртер
 Жужа Гордон — фрау Фракфуртер
 Фридрих Рихтер — профессор Киршбаум
 Маргит Бара — Жозефа
 Армин Мюллер-Шталь — Роман Штамм
 Эдвин Мариан — Абрахам

Производство фильма 
Автор романа и сценарист фильма Юрек Беккер, сам ребёнком вместе с матерью прошедший нацистские концлагеря Равенсбрюк и Заксенхаузен, слышал от своего отца рассказ о человеке из Лодзинского гетто, который владел радио и, рискуя жизнью, передавал новости из внешнего мира. Став в 1960 годах сценаристом, Беккер решил написать сценарий по мотивам рассказа отца.

Первая попытка 
10 января 1963 года Беккер представил 32-страничный проект сценария в киностудию ДЕФА. Студия одобрила проект, выплатив автору 2000 марок аванса. 15 декабря 1965 года Беккер передал киностудии 185 страниц готового сценария. 9 февраля 1966 года сценарий был утверждён Министерством культуры ГДР и киностудия, назначив режиссёром Франка Байера, приступила к съемкам.

27 июня 1966 года производство фильма было остановлено.

Причиной обычно называют то, что в декабре 1965 года на очередном пленуме СЕПГ киностудия ДЕФА подверглась критике за съемку фильмов, несовместимых с марксистской идеологией. Летом 1966 года был снят с показа фильм режиссёра Франка Байера «Сад камней», дирекции студии был объявлен выговор, а на режиссёра наложен временный запрет на работу в кино.

Однако, биограф Бекера Беате Мюллер писал, что, хотя последствия пленума и сыграли свою роль в снятии фильма, но «было бы неверно возлагать на них всю ответственность»: сценарий был утверждён уже после пленума, ни Беккер, ни фильм не были упомянуты на пленуме, а если дело было бы только в режиссёре — студия могла бы просто назначить другого режиссера.

Кроме того, сам Бекер писал, что фильм был одобрен на политическом уровне, отмечая, что цензура никогда и не пыталась помешать съемкам, и указывал другие причины: основные съемки планировались в Польше, главным образом в бывшем Краковском гетто, а Польша, вначале дав разрешение на съемки, затем его отозвала, отказав в совместной съемке фильма и его финансировании. Киностудии ДЕФА же просто не хватало бюджета на съемку фильма, так как запрет в 1965 году ряда фильмов сильно ударил по её финансовому состоянию.

Юрек Беккер считал, что чувствительность темы Холокоста в Польше стояла за неприятием фильма.

Вторая попытка 
Отказ от фильма побудил Беккера переделать сценарий в роман. «Якоб-лжец» был впервые опубликован в 1969 году в издательстве «Aufbau-Verlag», и был успешен у читателей и критиков, получил Премию Генриха Манна, а также несколько литературных премий за рубежом, в том числе в Западной Германии.

Западногерманская телевизионная сеть ZDF предложило Беккеру экранизировать роман, но он обратился на студию DEFA, предложив им возобновить работу над незавершенной картиной 1966 года. Фильм, который и раньше положительно воспринимался студией, был снова принят в совместное производство студией DEFA.
 
16 марта 1972 года между Беккером и киностудией DEFA был подписан контракт. Он передал 105-страничный сценарий 22 июня 1972 года, но окончательный 152-страничный вариант был утвержден студией только 7 января 1974 года. Режиссёром снова стал Франк Байер, которые к тому времени уже вернулся в кино.
 
На этот раз режиссёр полностью отказался от съемок в Польше, решив снимать в Чехословакии. Но Польша и в этот раз ставила препятствия фильму: на роль Миши планировался польский актёр Ежи Зельник, но польская сторона затянула согласование, и в итоге роль получил Генри Хюбхен. Режиссёр, однако, не хотел снимать без польских актеров. Вопрос была решён только после личного вмешательства заместителя министра культуры ГДР Гюнтера Кляйна.

Студия ZDF, желающая участвовать в съемках, финансировать и получить права на фильм, настаивала на исполнении главной роли западногерманским актёром Хайнцом Рюманом, в годы войны освобождённым от мобилизации лично Геббельсом, ставшим «государственным артистом» Третьего Рейха, в 1946 году прошедшим денацификацию. Студия DEFA не могла пойти на это: роль друга главного героя — вторую главную роль — играл Эрвин Гешоннек, прошедший нацистские концлагеря Заксенхаузен и Дахау, один из 350 узников выживших среди 5000 «пассажиров» плавучей тюрьмы «Кап Аркона». Также нацистские концлагеря прошёл Петер Штурм, назначенный на роль Шмидта. Глава ГДР Эрих Хонеккер лично отвергнул возможность участия в фильме Рюмана.

Фильм был профинансирован в равных долях киностудией DEFA и каналом DFF, бюджет был определён в 2 411 600 восточногерманских марок, и был довольно средним для фильмов ГДР 1970-х годов.

Съемки шли с 12 февраля по 22 мая 1974 года. После монтажа и незначительных изменений, в октябре студия приняла картину, работа над фильмом была завершена 3 декабря 1974 года.

В 1975 году в журнале «Экран» было опубликовано большое интервью о фильме режиссёра Франка Байера кинокритику Майе Туровской, в котором помимо прочего режиссёр отметил, что не сожалеет о 10-летней задержке фильма, напротив, она пошла на пользу фильму — фильм задумывавшийся изначально в документальной стилистике приобрёл жанр притчи-трагикомедии.

Показ 

Ни киностудия ДЕФА, ни Минкультуры ГДР не ожидали успеха фильма: в мае 1974 года был проведён опрос, согласно которому число будущих зрителей оценили не более чем в 300 тыс. По этой причине было решено не показывать фильм в кинотеатрах, а премьерный показ дать сразу по телевидению.

Показ состоялся на первом канале государственного телевидения ГДР (Fernsehen der DDR, 1. Programm) в прайм-тайм воскресного вечера 22 декабря 1974 года — так в канун Рождества фильм увидели миллионы зрителей.

Премьера состоялась 17 апреля 1975 года в кинотеатре «Космос». Фильм вышел в прокат всего в 17 копиях, но, несмотря на то, что он уже был показан на телевидении, в течение 13 недель было продано 89 279 билетов, а к концу года число зрителей составило 164,253.

Фильм пользовался редким для фильмов ГДР международным успехом: он был экспортирован в 25 иностранных государств, из которых только пять были внутри Восточного блока: Венгрия, Куба, Болгария, Румыния и Чехословакия. Большинство фильмов ГДР 1970-х годов редко показывались более чем в одном некоммунистическом государстве, в то время как фильм «Якоб-лжец» был приобретён дистрибьюторами, в том числе Западной Германии, Австрии, Соединенных Штатах, Греции, Италии, Японии и Израиле.

Критика 
Сюжет разработан Юреком Беккером и режиссером Франком Байером тонко и эмоционально. Подкупает сочетание деталей страшного быта гетто со сказочными фантастическими сценами, сочетание трагизма с добрым и грустным юмором. Особенно же хороши исполнители главных ролей — чешский актер Властимил Бродский и немецкий актер Эрвин Гешоннек. Им удалось пронести благородную тему человеческого достоинства, дружбы и и самоотверженности. Трагические судьбы их героев взывают из прошлого, которое не должно повториться!

Бережно, ненавязчиво, без дешевого пафоса и сентиментальности, Байер рассказывает историю о людях посреди ужаса… Замечательное качество этого спокойного фильма достигается не в последнюю очередь превосходной игрой актёров.

Фильм удивительно лишён чего-либо похожего на коммунистическую пропаганду… Бродский силен, смешон и пронзителен. Фильм иллюстрирует замечание Марка Твена о том, что Смелость — это сопротивление страху, а не его отсутствие.

Удачная экранизация романа студии DEFA, обычно поставленная, но великолепно сыгранная. Свидетельство глубокой человечности.

На сравнение кинокритика Майи Туровской сюжета фильма с пьесой М. Горького «На дне», где странник Лука рассказывает «утешительную ложь» обитателям ночлежки, режиссёр ответил:
Да, и при этом речь идет о людях, поставленных в ситуацию полной безнадежности. Никто в нашем мире не может жить долго без всякой надежды — вот в чем суть. При определенных условиях надежда может оказаться важнее даже, чем кусок хлеба. Действительность, в которой люди существуют, как и перспективы могут быть так беспросветны и страшны, что иллюзия становится необходимостью.

Награды и номинации 
 1975 — Национальной премией ГДР второй степени за работу над картиной отмечены: сценарист Юрек Беккер, режиссёр Франк Байер, исполнитель главной роли Властимил Бродский, исполнитель второй роли Эрвин Гешоннек, драматург Герд Герике и оператор Гюнтер Марчинковски.
 1975 — Премия «Серебряный медведь» исполнителю главной роли Властимилу Бродскому на 25-ом Берлинском кинофестивале.
 1977 — Номинация на премию «Оскар» в категории лучший фильм на иностранном языке.

Интересные факты 
 В 1999 году режиссёром Питером Кассовицем был снят ремейк фильма, оказавшийся провальным в прокате: при бюджете в 45 млн долларов сборы составили лишь около 5 млн долларов.

Примечания

Литература 
 Beyer, Frank (2001). Wenn der Wind sich Dreht. Econ. — ISBN 9783548602189.
 Müller, Beate (2006). Stasi — Zensur — Machtdiskurse: Publikationsgeschichten Und Materialien Zu Jurek Beckers Werk. Max Niemeyer. — ISBN 9783484351103.

Фильмы Франка Байера
Фильмы ГДР
Фильмы о Холокосте
Экранизации литературных произведений немецких писателей